Бекасово I — узловая станция на пересечении Киевского направления МЖД и Большого кольца МЖД. Входит в Московско-Смоленский центр по организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу.

Основная часть станции расположена в поселении Киевский Троицкого округа Москвы. Юго-западная окраина станции за путепроводом I пути Большого кольца находится за границей Москвы, в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Станция названа по расположенной к западу, в Наро-Фоминском городском округе Московской области, деревне Бекасово.

Станция включает большое количество соединительных ветвей, позволяющих движение в разных направлениях, в том числе в объезд основной части станции. Вместе с сортировочной станцией Бекасово-Сортировочное образует крупнейший Бекасовский железнодорожный узел.

Пассажирское движение 
Работают электропоезда моторвагонного депо ТЧ-20 Апрелевка:
 по радиальному направлению в сторону «старой» Москвы (до Москвы-Киевской или Апрелевки) и в сторону Калужской области (конечные станции Нара (г.Наро-Фоминск), Малоярославец, Калуга I). Продолжительность поездки от Бекасово I до Киевского вокзала составляет приблизительно 1 час 5 минут — 1 час 15 минут, до станции Нара — 10 минут. В каждую сторону электропоезда ходят в среднем 2 раза в час. Конечной станцией не является.
 по Большому кольцу в северном направлении (по часовой стрелке) на Кубинку II, Поварово II и в юго-восточном направлении (против часовой стрелки) на Бекасово-Сорт. — Мачихино — Кресты — Сандарово — Столбовую — Детково. Можно доехать до пересадок на Ленинградское, Рижское, Белорусское (Смоленское), Курское направления. Станция Бекасово I является начальной/конечной для нескольких электропоездов Большого кольца.
 Имеются «прямые» электропоезда с радиального Киевского направления на Большое кольцо, проходящие по некоторым ветвям станции, но не все из них заезжают к платформам станции с остановкой.
 Калуга I — Кресты (одна пара в сутки), один из рейсов в сутки Апрелевка — Детково имеют остановку на платформе. Вторая при следовании из Апрелевки или объезжает основную часть станции, прибывая по крайнему южному пути (I путь БМО) к низкой платформе, или сразу прибывает к платформе со стороны Апрелевки, осуществляя стоянку со сменой направления.
 Москва-Киевская — Бекасово-Сорт. / Кресты; остальные рейсы Апрелевка — Бекасово-Сорт. / Мачихино / Столбовая / Детково осуществляют переезд с Киевского радиального на Кольцо и обратно по соединительной ветви № 5 в северо-восточной части станции, не заезжая к платформам. До графика лета 2014 года все рейсы со стороны Москвы-Киевской всегда заезжали к платформам (а все рейсы обратно следовали по ветви № 5 в течение десятков лет), но после того как был уложен стрелочный съезд станции между главными путями у примыкания ветви № 5 к Киевскому направлению стало возможно и движение в обратную сторону: с лета 2014 вечерняя половина поездов из Москвы-Киевской стала так следовать, а с декабря 2017 остальная половина и один из рейсов из Апрелевки (второй остался заезжающим).

На станции Бекасово I останавливаются все электропоезда, за исключением экспрессов. Также осуществляется штатная остановка скорых поездов № 85/86 Москва - Климов и №131/132 Москва - Новозыбков.

До лета 1997 года также ходили «прямые» электропоезда от/до Белорусского вокзала (и в том числе далее транзитом) через Кубинку I. Для них была отдельная третья боковая высокая платформа на два вагона с северо-западной стороны, разобрана в начале 2000-х вместе с путём. Эту же платформу иногда использовали поезда по Большому кольцу в сторону Кубинки.

С северо-западной стороны находятся поселение и станционное здание с залом ожидания, бывшей билетной кассой и буфетом (сейчас касса находится на высокой платформе), с юго-восточной — просёлочная дорога (ул. Бекасовская) в основную часть посёлка Киевский. Вдоль участка дороги на Киевский находятся частные дома.

Наземный общественный транспорт

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Бекасово-Сортировочное (станция)
 Крушение на станции Бекасово-I

Примечания

Ссылки 

 Расписание электропоездов по станции Бекасово I: на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Троицкого административного округа
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Поселение Киевский
Промежуточные станции
Станции 3 класса